Ojeong-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Ojeong-dong, Bucheon, stadsdel, 
 Ojeong-dong, Daejeon, stadsdel,